TMG:
 TMG — сокращённое название Бетаина.
 TMG или TMGa — сокращённое название Триметилгаллия.
 TMG — сокращённое название 1,1,3,3-Тетраметилгуанидина.
 Toyota Motorsport GmbH — автоспортивное подразделение компании Toyota (годы активности: 1993—1999).
 Microsoft Forefront Threat Management Gateway — прокси-сервер для защиты сети от атак извне, а также контроля интернет-трафика.